Kronprinz Rudolfs letzte Liebe ist der Titel folgender Filme:

Kronprinz Rudolfs letzte Liebe (1956), Alternativtitel Mayerling
Kronprinz Rudolfs letzte Liebe (2006), Alternativtitel Kronprinz Rudolf